Brun kan som auktorsförkortning betyda:

 Caroline Brun
 Jacques Brun
 Jacques-Joseph Brun

Robotskapade auktorsförkortningar